Lauro Osório Miranda (Vitória, 16 de junho de 1917) é um compositor e pianista brasileiro, também é irmão do músico e guitarrista Geraldo Miranda (1919–1999).

Naturais de Vitória (Espírito Santo)
Compositores do Espírito Santo
Pianistas do Espírito Santo
Músicos de música popular brasileira